Мовчання — дія або стан за значенням дієслова мовчати, тобто утримання від мови, висловлювань, використання голосу. Стан мовчазної людини.

Кінематограф 
  () — американський кримінальний фільм  року режисера .
 Мовчання () — шведський чорно-білий художній фільм  року режисера Інгмара Бергмана.
  () — японський драмтичний фільм  року режисера Масахіро Сіноді.
  () — американський телефільм  року режисера Джозефа Гарді.
  () — іранський фільм  року режисера Мохсена Махмальбафа.
  () — австралійський детективний фільм  року Кейта Шортланда. 
  () — індійський фільм  року режисера В.К. Пракаша.
  () — індійський драматичний фільм  року режисера Ґаджендра Агіре
 Мовчання () — американський історико-драматичний фільм  року режисера Мартіна Скорсезе.
 Мовчання () — американсько-німецький фільм жахів  року режисера Джона Леонетті.